

Toponímia 
Nisa — vila e muunicípio de Portugal
Nisa (Turquemenistão) — cidade da Antiguidade, que provavelmente foi a primeira capital do Império Parta
Nice — cidade do sul da França
Rio Neisse — chamado Nisa na Chéquia
Ribeira de Nisa (Tejo) — afluente português da margem esquerda do Tejo

Organizações 
Nippon Ichi Software — cuja filial americana usa a sigla NISA
National Independent Soccer Association — liga profissional de futebol masculino dos Estados Unidos

Pessoas 
Nisa da Capadócia — também chamada Laódice; esposa do rei da Capadócia Ariarate V ()
Nicola Salerno — compositor musical italiano

Outros usos 
An-Nisa — quarta sura do Alcorão
Homalium — género botânico sinónimo de Nisa

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos